Moše (: ) je biblické jméno, které je přepisem hebrejského zápisu jména Mojžíš. Jedná se o časté izraelské jméno. Mezi jeho známé nositele patří:

 Moše Arens – bývalý izraelský ministr obrany
 Moše Barazani – člen Lechi odsouzený k trestu smrti a hrdina sionistického hnutí
 Moše Dajan – izraelský generál a politik
 Moše Feiglin – izraelský pravicový politik
 Moše Ja'alon – izraelský politik a bývalý náčelník Generálního štábu
 Moše Kacav – bývalý izraelský prezident
 Moše Kachlon – bývalý izraelský ministr
 Moše Kantor – ruský miliardář, prezident Evropského židovského kongresu 
 Moše Karmel – bývalý izraelský generál a politik
 Moše Landau – bývalý předseda izraelského Nejvyššího soudu
 Moše Levi – bývalý izraelský náčelník Generálního štábu
 Moše Marzouk – egyptský Žid popravený za špionáž pro Izrael
 Moše Nisim – bývalý izraelský ministr
 Moše Šachal – bývalý izraelský poslanec a ministr
 Moše Šaret – bývalý izraelský premiér
 Moše Šaron – izraelský arabista a islamolog
 Moše Zmoira – bývalý předseda izraelského Nejvyššího soudu

jiný význam
 Zichron Moše – jeruzalémská čtvrť

Mužská jména hebrejského původu
Mužská jména